Kakurin-ji (Kakogawa), un temple de la secte Tendai à Kakogawa, préfecture de Hyōgo au Japon,
 Kakurin-ji (Tokushima), le  temple du pèlerinage de Shikoku.